Coenraad de Villiers (ur. 1933) – południowoafrykański zapaśnik, olimpijczyk
 Coenraad de Villiers (ur. 1983) – południowoafrykański zapaśnik